

Населені пункти та їхні частини

 Бондково — гміна в Александровському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Бондково — село в гміні Бондково Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бондково — село в гміні Сонськ Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Бондково — осада в гміні Плоти Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки